Качуша Яшари (; род. , Петровац-на-Млави, Браничевский округ, Сербия) — косовский инженер и политический деятель.

Биография 
Мать — черногорка. Окончила техническую школу (специальность «Строительство»), а затем инженерно-строительный факультет. С 1969 по 1971 была преподавателем в Центральном техникуме в Приштине, с 1971 по 1975 — технический директор строительной компании в Урошеваце, с 1975 работала на политических должностях в Автономном крае Косово.

С 10 марта 1987 по 9 мая 1989 была председателем Исполнительного совета Ассамблеи Автономного края Косово.  В мае 1988 Яшари заменила Власи, как председатель Провинциального комитета Союза коммунистов Косово. 17 ноября 1988 года, она и Азем Власи в то время наиболее влиятельные политики в Косово, были сняты со своих постов как поддержавшие Антибюрократическую революцию. Она была заменена Рахманом Морина, человеком С. Милошевича.

С 1991 по 2008 она была председателем Президиума Социал-демократической партии Косово (реформированный Союз коммунистов Косово) и директором Дорожного агентства Косово с 1999 по 2007. С 2007 — член Ассамблеи Косово от Демократической партии Косова, начиная с 2008 года она была президентом Женского форума социал-демократов.

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассамблеи Косово

Родившиеся в Сербии
Члены Союза коммунистов Югославии
Правители Косова
Женщины-политики Косова
Википедия:Биографии современников